Aposchanski (Transkription von ) steht für:
 Wladimir Michailowitsch Aposchanski (1910–1943), russisch-sowjetischer Poet und Journalist
 Aposhanskij (englische Transkription)